České příjmení Výborný nese více různých osobností:

 David Výborný (* 1975) – český hokejista, syn Františka
 František Výborný (* 1953) – český hokejový trenér, otec Davida
 Luděk Výborný (* 1959) – český hokejový brankář
 Marek Výborný (* 1976) – poslanec a předseda KDU-ČSL
 Miloslav Výborný (* 1952) – český advokát, politik a soudce
 Lucie Výborná (* 1969) – česká moderátorka